Die katholische Pfarrkirche Heilige Familie in München-Harlaching ist der erste moderne Kirchenbau in München. Richard Steidle war ihr Architekt. 1931 von Michael Kardinal von Faulhaber geweiht, wurde die Kirche am 22. November 1944 von einer Brandbombe getroffen. Nach dem Wiederaufbau konnte das Gotteshaus 1949 von Weihbischof Johannes Neuhäusler wiedereröffnet werden.

Beschreibung 
Der Bau lehnt sich stilistisch an die Romanik an und steht als „Gottesburg“ an der Hangkante am Hohen Weg. Im Laufe der Zeit wurde die Kirche mit modernen Kunstwerken ausgestattet, wie z. B. den Kreuzweg-Mosaiken von Otto Habel. Bedeutend sind die zahlreichen Bronzereliefs an den Portalen und im Kirchenraum. Besonders bemerkenswert sind dabei die Arbeiten Franz Berberichs.

Orgel 

Im Jahr 1992 wurde die Riegner & Friedrich-Orgel fertiggestellt und geweiht. Mit ihren 52 Registern ist sie die größte mechanische Orgel in München. 

 Koppeln: Alle Normalkoppeln als Zug und Tritt korrespondierend.
 Spieltisch: Spielschrank, Registerzüge
 Jeux de Combinaison als Einführungstritte für Grand Orgue, Récit expressif und Pedale
 Combinaison général

Glocken 

Fünf Glocken aus Gussstahl goss der Bochumer Verein im Jahre 1931. Weihbischof Johannes Schauer weihte sie am 28. Juni desselben Jahres.

Filialkirche 

Zur Pfarrei Hl. Familie gehört das St.-Anna-Kircherl am Harlachinger Berg.

Tochterpfarreien 
 Maria Immaculata (Errichtung 1953).
 St. Helena (Errichtung 1963).

Weblinks 

Internetpräsenz der Pfarrei Hl. Familie

Einzelnachweise 

Heilige Familie
Heilige Familie
Bauwerk in Harlaching
Munchen
Disposition einer Orgel
Kirchengebäude in Europa